Geppersdorf ist der Name mehrerer Orte

Kopřivná, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
Linhartovy, Ortsteil von Město Albrechtice, Okres Bruntál, Tschechien
Lenarcice, Dorf der Gemeinde Głubczyce, Woiwodschaft Oppeln, Polen
Rzędziwojowice, Ortschaft in der Gemeinde Niemodlin, Powiat Opolski, Polen
Milęcice, Ortschaft in der Gemeinde Lubomierz, Powiat Lwówecki, Polen
Gębczyce, Ortschaft in der Gemeinde Strzelin, Powiat Strzeliński, Polen